Чжуан-цзы:

 Чжуан-цзы — китайский философ предположительно IV века до н. э. эпохи Сражающихся царств.
 Чжуан-цзы — даосская книга притч.